Mithridatész (vagy Mithradatész, Μιθριδάτης, Μιθραδάτης) görög személynév, az óperzsa Mehrdād (مهرداد), középperzsa Mihrdat névből ered, jelentése „Mithrász ajándéka”. Sok neves ókori személy viselte ezt a nevet.

 Mithridatész; III. Dareiosz fia
 Mithridatész; II. Artaxerxész katonája
 Mithridatész; I. Xerxész eunuchja
 Mithridatész; méd főember
 Mithridatész Szinnakész; Parthia kormányzója III. Démétriosz idején

Pontosz uralkodói:
 I. Mithridatész
 II. Mithridatész
 III. Mithridatész
 IV. Mithridatész
 V. Mithridatész
 VI. Mithridatész
 Mithridatész Khrésztosz, VI. Mithridatész öccse

Parthia pártus uralkodói:
 I. Mithridatész 
 IX. Arsak II. Mithridatész
 XIV. Arsak III. Mithridatész
 IV. Mithridatész

Kappadókia uralkodói:
 Mithridatész

Pergamon uralkodói:
 Mithridatész

Kommagéné uralkodói:
 I. Mithridatész Kallinikosz
 II. Mithridatész Antiokhosz Epiphanész Philorhomaiosz
 III. Mithridatész Antiokhosz Epiphanész

Média Atropaténé uralkodói:
 Mithridatész

Boszporoszi Királyság uralkodói:
 I. Mithridatész
 II. Mithridatész
 Tiberius Iulius Mithridates

Armenia Magna uralkodói:
 Mithridatész

Ibéria uralkodói:
 I. Mithridatész
 II. Mithridatész
 III. Mithridatész
 IV. Mithridatész
 V. Mithridatész

Khiosz uralkodói:
 I. Mithridatész
 II. Mithridatész

Lásd még 
 Mitridate, Pontus királya, Mozart operája
 Mithridates, Racine drámája